Parah steht für:
 Pherra, ein ostindisches Gewichtsmaß
 Parah, eine biblische Person

Siehe auch:
 Para